El Campionat d'Àfrica de bàsquet femení (FIBA Women's Africa Championship) és la competició de bàsquet continental d'Àfrica de bàsquet femení. És organitzada per la FIBA i en aquest torneig es decideix quins països representaran Àfrica en el Campionat del Món de bàsquet femení.

Historial

Medaller

Referències 

Competicions de bàsquet